Ракитно — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ракитно — деревня в Лунинецком районе Брестской области.
 Ракитно — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Ракитно — деревня в Волотовском районе Новгородской области.

См. также 
 Ракитно-Доновка — село в Кременчугском районе Полтавской области Украины.